Анато́лий Миха́йлович Карачи́нский (родился  в Москве) — российский топ-менеджер и предприниматель, президент IBS Group, общественный деятель, член подгруппы «Инновационное развитие» рабочей группы по формированию в России системы «Открытое правительство», член правления «Российского союза промышленников и предпринимателей».

Биография 
В 1981 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (сегодня — Российский университет транспорта), курс ЭВМ, факультет «Техническая кибернетика», специальность — инженер-системотехник.

Карьера:
 в 1981 — 1986 годах — работал в вычислительном центре при Всесоюзном научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта.
 В 1986 — 1988 годах — директор австрийской компании Prosystem.
 В 1988 — 1992 годах — технический директор совместного предприятия «Интермикро».
 В 1992 — 1997 годах — президент IBS.
 В 1997 — 2021 годах — президент IBS Group.
 В 2001 — 2019 годах — Председатель Совета Директоров Luxoft

Общественная деятельность 
Анатолий Карачинский участвовал в создании Международного детского компьютерного клуба, и в настоящее время является членом его правления, Международного компьютерного клуба, «Клуба 2012».

Санкции 
В апреле 2022 года, из-за вторжения России на Украину, Карачинский попал в санкционный SDN список США предполагающий запрет на въезд и блокировку активов в США. 4 мая 2022 года внесен в санкционный список Украины.

Достижения и награды 
Составителями рейтингов «DATOR Top100» (в 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 годах) и «Top-Profi» (в 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 годах), Анатолий Карачинский назывался одной из наиболее авторитетных личностей компьютерного бизнеса России. По итогам ежегодного опроса Top-Profi’2000 признан персоной, проявившей наибольшую активность по развитию потенциала компьютерного рынка России.

В 2002 году Анатолий Карачинский стал первым российским бизнесменом, включенным в список «Звезд Европы» журнала Business Week, он был признан одним из пятидесяти лидеров, находящихся в авангарде положительных изменений в Европе.

Кроме того, IBS Group с 2004 года занимает первую позицию в списке крупнейших консалтинговых групп России, по мнению «Эксперт РА».

Семья 
Женат, имеет двух сыновей (Роман и Иван).

Ссылки 
 Официальный сайт IBS Group
 Биография Анатолия Карачинского на сайте IBS

См. также 
 IBS Group

Источники 

Родившиеся в 1959 году
Родившиеся 12 июля
Предприниматели России
Родившиеся в Москве
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине